El término Perdiguero (de perdiz), hace referencia a:

Personas
 Al segundo apellido de Miguel Ángel Martín Perdiguero, ciclista profesional retirado.

Lugares
 Al Pico Perdiguero, cima pirenaica.

Perros
 Perdiguero de Burgos
 Perdiguero frisón
 Perdiguero navarro 
 Perdiguero portugués